Tillé peut désigner :
Tillé, une commune de l'Oise en France
Tillé, une commune du Burkina Faso

Voir aussi 
Tille
Homonymie de toponyme